El término obstetricia puede referirse, en esta enciclopedia:

 a obstetricia (matronería), profesión de la salud que se encarga del embarazo, el parto y el puerperio;
 a obstetricia (especialidad médica), especialidad cursada por una persona graduada o licenciada en medicina en su período de posgrado, enfocada en el embarazo, el parto y el puerperio, que incluye las situaciones de riesgo que requieran de una intervención quirúrgica;
 a obstetricia y ginecología, la especialidad médica que combina las especialidades de obstetricia y ginecología.

Enlaces externos